Грань:
 Лінія поділу; межа, границя. // Те, що відділяє одне від другого;
 Плоска поверхня предмета, що утворює кут з іншою такою ж поверхнею. // Ребро, утворене двома пересічними площинами;
 Грань (геологія) — плоска (сточена) поверхня уламку мінералу, гірської породи;
 Індукційні грані кристалу (мінералогія);
 У переносному розумінні — властивість, особливість, риса чого-небудь;
 Грань (геометрія) — плоска поверхня, яка є частиною границі геометричного тіла;
 Грань (математика) — частина цифр, що виділяється комами чи крапками з великого числа для полегшення дій над ним;
 Грань — сингл гурту Skinhate;
 Грань (діал.) — розжарене вугілля.

Джерела 
 
Грань  //